Hell's Gate - littéralement en anglais, la Porte de l'Enfer - peut désigner :

 l'ancien nom du village de Zion's Hill, à Saba, dans les Antilles ;
 la colonie humaine sur la planète Pandora, dans le film de fiction Avatar ;
 le parc national de Hell's Gate, au Kenya.